Близнино — название населённых пунктов.

Россия 
 Близнино — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Близнино — деревня в Ковровском районе Владимирской области.